

Geografia
 
 Ashfield – sobborgo di Perth
 Ashfield – sobborgo di Sydney
 Municipalità di Ashfield – local government area del Nuovo Galles del Sud (Australia)
 Ashfield – villaggio dell'Queensland
 
 Ashfield – villaggio dell'Argyll e Bute, Scozia
 Ashfield – distretto del Nottinghamshire
 Ashfield – villaggio dell'Hampshire
 Ashfield – villaggio dell'Herefordshire
 Ashfield – villaggio dell'Shropshire
 Ashfield – villaggio dell'Stirling, Scozia
 Ashfield – villaggio dell'Suffolk
 Ashfield – villaggio dell'Carmarthenshire, Galles
 Collegio di Ashfield – collegio elettorale del Nottinghamshire (Regno Unito)
 
 Ashfield – comune della contea di Franklin, Massachusetts (Stati Uniti d'America)
 Ashfield – località della Contea di Carbon, Pennsylvania

Persone
 Kate Ashfield (1972) – attrice britannica
 Kim Ashfield (1958) – ex modella britannica
 Stephen Ashfield (1979) – attore e cantante britannico